Лепле́й — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, административный центр сельского поселения Леплейское.

География 
Находится на трассе автомобильной дороги Барашево — Потьма.
Ближайшая железнодорожная станция — Потьма Куйбышевской железной дороги (28 км).

История 
Посёлок образован в 1938 году, как поселение осуждённых при деревообрабатывающем производстве.
Развитие социальной инфраструктуры населённого пункта началось после Великой Отечественной войны. В настоящее время имеются детский сад, средняя школа и детская школа искусств, библиотека, амбулатория с дневным стационаром, аптека, дом культуры, стадион, отделение почтовой связи, операционная касса Сбербанка.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 63 %.

Примечания

Литература 
 Прохоров А. А., Петелин Г. Н. Зубова Поляна. — Саранск, 1998
 Энциклопедия Мордовия, О. Е. Поляков.

Населённые пункты Зубово-Полянского района